BND kan avse: 

 BND – den enda delstatligt ägda banken i USA, se Bank of North Dakota 
 BND – en av Tysklands tre underrättelse- och säkerhetstjänster, se Bundesnachrichtendienst
 BND – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Bandar Abbas, Iran, se  Bandar Abbas flygplats
 BND – valutakoden enligt ISO 4217 för valutan i Brunei, se Bruneisk dollar